Небо и земля (фильм, 1990)
 Небо и земля (фильм, 1993)
 Небо и земля (фильм, 2012)
 Небо и земля (телесериал) — российский телесериал 2003 года.